Tenisový turnaj WTA Internazionali BNL d'Italia 2010 se konal ve dnech 2.–8. května v Římě, hlavním městě Itálie venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie Premier 5 a byl součástí WTA Tour 2010. Odměny činily 2 000 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| RD1-seed1=1/WC
| RD1-team1= Serena Williamsová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Maria Kirilenková
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Venus Williamsová
| RD1-score3-1=0
| RD1-score3-2=1
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Jelena Jankovićová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Ana Ivanovićová
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=7
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=14
| RD1-team6= Naďa Petrovová
| RD1-score6-1=2
| RD1-score6-2=5
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Lucie Šafářová
| RD1-score7-1=66
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8= 
| RD1-team8= María J.M. Sánchezová
| RD1-score8-1=7
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1/WC
| RD2-team1= Serena Williamsová
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=65
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Jelena Jankovićová
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=7

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Ana Ivanovićová
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=2
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4= 
| RD2-team4= María J.M. Sánchezová
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=7
| RD3-team1= Jelena Jankovićová
| RD3-score1-1=65
| RD3-score1-2=5
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2= 
| RD3-team2= María J.M. Sánchezová
| RD3-score2-1=7
| RD3-score2-2=7
| RD3-score2-3= 
}}

 Horní polovina 
 1. Sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=3. Kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=1/WC
| RD1-team01= Serena Williamsová
| RD1-score01-1= 
| RD1-score01-2= 
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=Volný los
| RD1-score02-1= 
| RD1-score02-2= 
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Sandra Záhlavová
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Timea Bacsinszká
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Andrea Petkovicová
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Věra Duševinová
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Petra Kvitová
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= Věra Zvonarevová
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=LL
| RD1-team09= P. Parmentierová
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=5
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Dominika Cibulková
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=7

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Alberta Briantiová
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A. Pavljučenkovová
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=65
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Maria Kirilenková
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Romina Oprandiová
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=Volný los
| RD1-score15-1= 
| RD1-score15-2= 
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Světlana Kuzněcovová
| RD1-score16-1= 
| RD1-score16-2= 
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1/WC
| RD2-team01= Serena Williamsová
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Timea Bacsinszká
| RD2-score02-1=62
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Andrea Petkovicová
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Petra Kvitová
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Dominika Cibulková
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Alberta Briantiová
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Maria Kirilenková
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Světlana Kuzněcovová
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=1/WC
| RD3-team01= Serena Williamsová
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Andrea Petkovicová
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=0

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Dominika Cibulková
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=1
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Maria Kirilenková
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1/WC
| RD4-team01= Serena Williamsová
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Maria Kirilenková
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

 2. Sekce 

 Dolní polovina 
 3. Sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=3. Kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Jelena Dementěvová
| RD1-score01-1= 
| RD1-score01-2= 
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=Volný los
| RD1-score02-1= 
| RD1-score02-2= 
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Jaroslava Švedovová
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Bojana Jovanovská
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ana Ivanovićová
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Jelena Vesninová
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= S. Karatančevová
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= Viktoria Azarenková
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=14
| RD1-team09= Naďa Petrovová
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Tathiana Garbinová
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Varvara Lepčenková
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= K. Srebotniková
| RD1-score12-1=62
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Sara Erraniová
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A. Dulgheruová
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=Volný los
| RD1-score15-1= 
| RD1-score15-2= 
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= Dinara Safinová
| RD1-score16-1= 
| RD1-score16-2= 
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Jelena Dementěvová
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Jaroslava Švedovová
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ana Ivanovićová
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=9
| RD2-team04= Viktoria Azarenková
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=14
| RD2-team05= Naďa Petrovová
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= K. Srebotniková
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= A. Dulgheruová
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=65
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= Dinara Safinová
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=1

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= Jelena Dementěvová
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=65
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Ana Ivanovićová
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=14
| RD3-team03= Naďa Petrovová
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= A. Dulgheruová
| RD3-score04-1=0
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=2

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Ana Ivanovićová
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=14
| RD4-team02= Naďa Petrovová
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3= 
}}

 4. Sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráček 
První čtyři nasazené páry měly v 1. kole volný los. V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly.
{| style="background: #FFF0F5;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Liezel Huberová /  Naďa Petrovová (semifinále)
  Nuria L. Vivesová /  María J. M. Sánchezová (finále)
  Cara Blacková /  Jelena Vesninová (2. kolo, skreč)
  Lisa Raymondová /  Rennae Stubbsová (semifinále)
| width=50% |
<ol start="5">
<li> Bethanie Matteková-Sandsová /  Jen C’ (čtvrtfinále)
<li> Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová'''
<li> Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
<li> Čuang Ťia-žung /  Olga Govorcovová ''(2. kolo)
</ol>
|}

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference 

 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Související články 
 Rome Masters
 Internazionali BNL d'Italia 2010 – muži

Externí odkazy 
 , Oficiální stránka turnaje 

WTA Tour 2010
Rome Masters
Sport v Itálii v roce 2010